Teodoro II – papa della Chiesa ortodossa copta
 Teodoro II – patriarca greco-ortodosso di Alessandria